Il doppio del torneo di tennis Brighton International 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Michael Hill e Jeff Tarango che hanno battuto in finale Paul Goldstein e Jim Thomas 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Davis Adams /  Diego Nargiso (primo turno)
 Michael Hill /  Jeff Tarango (campioni)

 Marius Barnard /  Robbie Koenig (primo turno)
 Brent Haygarth /  Jack Waite (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brighton International 2000
ATP Tour 2000